Поиск околоземных объектов в Обсерватории Лоуэлла () — проект обсерватории Лоуэлла по поиску околоземных астероидов и комет. Руководителем проекта был Тед (Эдвард) Боуэлл. Проект LONEOS действовал с 1993 года до февраля 2008 года.

В рамках проекта LONEOS с 1998 по 2008 годы открыто 19379 объектов.

Инструменты 
Проект использовал 62-сантиметровый телескоп системы Шмидта, размещённый в Обсерватории Лоуэлла на станции Андерсон-Меса (Аризона, США). Телескоп оснастили 16-мегапиксельной ПЗС-матрицей с полем обзора 2,88°×2,88°.

Код обсерватории в рамках проекта — «699».

См. также 
 Обсерватория Лоуэлла, станция Андерсон-Меса

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница проекта

Программы поиска малых тел Солнечной системы
Астрономические обсерватории США
Появились в 1993 году в США
Исчезли в 2008 году